Siemianowo ist ein polnischer Ortsname:
 Siemianowo (Kozłowo), Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Siemienau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Siemianowo (Łubowo), Ort im Powiat Gnieźnieński, Woiwodschaft Großpolen